Сегунда Дивизион 1929/1930 — 2-й розыгрыш в истории Сегунды.

Турнир выиграл «Депортиво Алавес», который заработал автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетела «Культураль Леонеса».

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1929/1930
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1929 году
Спорт в Испании в 1930 году